Игорь Григорьевич Калетник () — украинский политик и государственный деятель, народный депутат Украины 7-го созыва (от Коммунистической партии Украины), Первый заместитель председателя Верховной рады Украины (2012—2014 гг.), заслуженный юрист Украины.

Биография 
В 1993 году окончил Винницкий государственный сельскохозяйственный институт по специальности учёный-агроном, в 1999 году там же на факультете последипломного образования получил специальность «учёт и аудит». В 2001 году получил диплом юриста в Киевском университете им. Т. Г. Шевченко.

Кандидат юридических наук (2004). Кандидатскую диссертацию на тему «Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда служебными лицами таможенных органов в гражданском законодательстве Украины» защитил в Одесской национальной юридической академии.

С 1995 года работал в таможенных органах. Занимал должности инспектора, заместителя начальника отдела, начальника отдела Винницкой таможни (март 1995 года — сентябрь 1998 года);

Заместитель начальника, начальник Подольской региональной таможни (сентябрь 1998 года — май 1999 года);

Начальник Херсонской таможни (май 1999 года — октябрь 2000 года);

Начальник Рава-Русской таможни (октябрь 2000 года — декабрь 2000 года);

Начальник Галицкой таможни (декабрь 2000 года — июль 2002 года);

Начальник Раздельнянской таможни (июль 2002 года — сентябрь 2002 года);

Заместитель начальника (октябрь 2002 года — апрель 2003 года), начальник Управления организации борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Гостаможслужбы Украины (апрель 2003 года — октябрь 2003 года);

Начальник Черноморской региональной таможни (октябрь 2003 года — февраль 2005 года);

Директор Департамента по борьбе с таможенными правонарушениями Гостаможслужбы Украины (февраль 2005 года — апрель 2005 года). В апреле 2005 года уволился по собственному желанию.

С сентября 2005 года по апрель 2006 года — судья Днепровского районного суда г. Киева.

В апреле 2006 года, после того, как суд признал увольнение с этой должности в 2005 году давлением со стороны руководителя Государственной таможенной службы Владимира Скомаровского, вернулся в кресло директора Департамента по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил. Оставил этот пост 8 ноября 2007 года в связи с избранием народным депутатом Украины 7-го созыва.

На парламентских выборах 2006 года состоял № 11 в списке кандидатов в народные депутаты Украины от Блока Наталии Витренко, который не преодолел 5 % барьер и не прошёл в парламент.

Народный депутат 6-го созыва (с 23 ноября 2007 года по 4 февраля 2011 года, когда его депутатские полномочия были досрочно прекращены в связи с назначением председателя Государственной таможенной службы Украины). На досрочных парламентских выборах в 2007 году состоял № 16 в списке кандидатов в народные депутаты Украины от Коммунистической партии Украины. Состоял во фракции Коммунистической партии Украины, возглавлял Комитет Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Беспартийный.

22 марта 2010 года новым правительством Украины был назначен председателем Государственной таможенной службы Украины. 22 ноября 2012 года освобождён от должности (в связи с избранием народным депутатом).

На парламентских выборах 2012 года баллотировался по спискам Коммунистической партии Украины под № 7 и был избран в парламент 7-го созыва.

С 13 декабря 2012 года — Первый заместитель председателя Верховной рады Украины.

22 февраля 2014 года подал в отставку с поста Первого заместителя председателя Верховной рады Украины.

На внеочередных выборах народных депутатов Украины в 2014 году баллотировался как самовыдвиженец по одномандатному избирательному округу № 41 (Донецк). Однако, Центральная избирательная комиссия не передала бюллетени Окружной избирательной комиссии № 41, в результате чего выборы в данном округе не состоялись.

В августе 2015 года активисты снесли огромный забор стоимостью 6 миллионов гривен вокруг угодий коммуниста Калетника.. Ранее известны скандалы с другими объектами недвижимости.

Награды 
Почётный таможенник Украины (2001). Действительный государственный советник таможенной службы (с 20 августа 2010 года). Заслуженный юрист Украины (июнь 2004).

Награждён памятным нагрудным знаком «За добросовестную службу в таможенных органах Украины».

Семья 
Отец — народный депутат Украины 7-го созыва, экс-губернатор Винницкой области Григорий Николаевич Калетник (1949 г. р.).

Двоюродная сестра — заслуженный юрист Украины (2009), член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания (с 29 июня 2010 года), народный депутат Украины 7-го созыва Калетник (Елманова) Оксана Николаевна (1972 г. р.).

Примечания 

Выпускники вузов Винницы
Выпускники юридического факультета Киевского университета
Народные депутаты Верховной рады Украины VI созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва
Первые заместители председателя Верховной рады Украины
Кандидаты юридических наук Украины